Чемпионат Европы по софтболу среди женщин — международный турнир женских национальных софтбольных сборных, проводимый под эгидой Европейской федерации софтбола (ESF).
 
Первый чемпионат прошёл в 1979 году с участием 6 национальных сборных. В 1997—2009 соревнования проводились в двух дивизионах — A (сильнейший) и B. Между дивизионами предусматривался обмен. В разные годы одна или две команды из дивизиона B получали возможность перехода в сильнейшую группу, где меняли неудачников. В 2011 дивизионы объединены в единый чемпионат. Система проведения соревнований включает в себя групповые раунды и плей-офф. В последнем из состоявшихся чемпионатов (в 2021) приняли участие 17 команд, на 1-м групповом этапе разделённые на 4 группы. По две лучшие команды из групп вышли во 2-й раунд, где были разделены на две группы. По три команды на 3-м этапе образовали группу из 6 команд и с учётом матчей между собой на 2-м этапе играли в один круг. Две лучшие команды в финале разыграли чемпионский титул, 3-я и 4-я команды — бронзовые награды.

Периодичность проведения соревнований с 1995 — раз в два года по нечётным годам.

Всего призёрами прошедших 23 чемпионатов становились национальные сборные 9 стран, а чемпионский титул выигрывали лишь две из них — Италия (12 раз) и Нидерланды (11 раз).

Принимали европейское первенство 7 стран: Италия — 8 раз, Чехия — 5, Нидерланды — по 4, Бельгия — 3, Испания — 2, Дания, Польша (совместно с Чехией) — по одному.

Призёры

Медальная таблица

Участники и результаты

См. также 
 Софтбол
 Европейская федерация софтбола
 Чемпионат Европы по софтболу среди мужчин
 Чемпионат Европы по софтболу среди девушек

Примечания

Ссылки 
 Чемпионаты Европы по софтболу среди женщин на сайте ESF
  (чемпионы и призёры чемпионатов Европы среди женщин за 1979—2021)

Софтбольные соревнования
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1979 года
Софтбол